Chen Tao (1981) – astronomo cinese
 Chen Tao (1985) – calciatore cinese